Опа́рино — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Опарино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Опарино — деревня в Топкинском районе Кемеровской области.
 Опарино — посёлок городского типа в Кировской области, административный центр Опаринского района.
 Опарино — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Опарино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Опарино — деревня в Калининском районе Тверской области
 Опарино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Железнодорожный пункт 
 Опарино — железнодорожная станция Горьковской железной дороги, расположенная в посёлке городского типа Опарино Кировской области.

См. также 
 Опарино-1 — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Опарино-2 — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Большое Опарино — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.